Государство Израиль насчитывает 75 городов, которые объединены в 7 административных округов. Плотность городского населения в Израиле одна из самых больших в мире, в городах проживает около 90 % населения страны. Статус города не обязательно свидетельствует о численности населения, хотя обычно присваивается населённому пункту, преодолевшему барьер в 20 000 жителей.

В Израиле можно выделить две чётко выраженные городские агломерации:
 Гуш-Дан, в котором проживает около трети населения страны
 Хайфа и Крайот, где сосредоточено около 7 % населения страны.

Данные откорректированы по состоянию на июнь 2010 года, согласно отчётам Центрального статистического бюро Израиля.

Список городов 
В общей сложности 75 муниципалитетам министерством внутренних дел Израиля присвоен статус «город», самым новым городом стал арабский посёлок Кафр-Касем в 2008 году.

В Израиле имеется 14 городов с населением более 100 000 человек, в том числе столица Израиля Иерусалим с населением более 700 000 человек.

Список включает четыре города, расположенных в округе Иудея и Самария, на территории Западного берега реки Иордан, на которую не распространён израильский суверенитет. Площадь и население Иерусалима включают в себя Восточный Иерусалим, аннексированный Израилем в результате войны 1967 г. и включённый в муниципальные границы Иерусалима по «Закону об Иерусалиме» 1980 года, который не получил признания международного сообщества.

Административные округа

Карта 
Легенда карты:
  Столица Израиля
  Административные центры округов
  Города с населением свыше 100 000 человек
  Города с населением менее 100 000 человек

См. также 
 Список городов на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа
 Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа

Примечания

Ссылки 
 Центральное статистическое бюро Израиля. Численность населения городов и округов.
 
 Мир карт Западное Средиземноморье

 
Города
Списки:География Израиля